Världsmästerskap 1991 kan avse:

Formel 1-VM 1991
Roadracing-VM 1991
Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1991
Världsmästerskapet i fotboll för damer 1991
Världsmästerskapen i alpin skidsport 1991
Världsmästerskapen i friidrott 1991
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1991
Världsmästerskapen i konståkning 1991
Världsmästerskapen i nordisk skidsport 1991
Världsmästerskapen i orientering 1991
Världsmästerskapen i simsport 1991
Världsmästerskapen i skidskytte 1991
Världsmästerskapet i bandy för herrar 1991
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1991
Världsmästerskapet i rugby 1991